Protium má několik významů:

 Protium – rod rostlin patřící do čeledi březulovité (Burseraceae)
 Protium – nejrozšířenější izotop vodíku